Vilhelm VIII kan syfta på bland andra:
Vilhelm VIII av Hessen-Kassel
Vilhelm VIII av Braunschweig-Lüneburg

Regentnamn